Le pays Brayaud (País braiaus en occitan) est un micro-pays situé en Auvergne sur des buttes calcaires et le talus occidental de la Limagne au nord-ouest de Riom. Il forme la partie centrale du vignoble des côtes-d'Auvergne.

Toponymie 
Le nom de Brayaud a été donné à ce pays à cause du costume traditionnel masculin qui comporte une sorte de culotte étroite couvrant le corps de la ceinture aux genoux, appelé brayes ou braies (Braias en occitan).

Habitat traditionnel 
Le pays se caractérise par son habitat typiquement vigneron avec des maisons construites sur un cuvage. Elles comportent généralement un escalier extérieur et un estre (terrasse couverte du côté est) équipé d'un évier et d'un galetas qui servait à faire sécher les aulx et les oignons.

Aire géographique 
Le pays Brayaud regroupe les communes de Beauregard-Vendon, Châtel-Guyon, Davayat, Gimeaux, Enval, Prompsat, Saint-Bonnet-près-Riom, Teilhède bas, Yssac-la-Tourette.On associe aussi les villages de Malauzat et de Artonne au pays Brayaud, parce qu'ils possèdent la même unité architecturale.

Folklore 
 est également le nom du Centre de Musique et Danse Traditionnelles du Puy de Dôme (CdMDT 63), à Saint-Bonnet-près-Riom.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Les Brayauds -- CdMDT 63

Auvergne